Всходня () — река в юго-восточной Польше, правый приток реки Чарна.

Протекает по Нецце Поланецкей () в Свентокшиском воеводстве. Длина — 48,5 км, площадь бассейна — 630,3 км².

Исток находится в Погуже Шидловском (). В Чарну впадает в городе Сташуве.

Притоки: Радна (правый), Саница, Поток от Низин, Поток Конемлоцки (левые).

Примечания 

Бассейн Вислы
Реки Свентокшиского воеводства